A 2013-2014-es European Tour 2. versenye (más elnevezéssel 2013-as Rotterdam Open) egy profi kispontszerző sznúkertorna. 2013. július 18. és 21. között volt megrendezve Rotterdam városában a Topsport Centrum-ban, Hollandiában

Díjazás
Győztes: 25000 €
Második: 12000 €
Elődöntő: 6000 €
Negyeddöntő: 4000 €
Legjobb 16: 2300 €
Legjobb 32: 1200 €
Legjobb 64: 700 €
Összdíjazás: 125000 €

Amatőr selejtező

1. kör
Best of 7 frames

2. kör
4 nyert frame

Főtábla
Forrás:

Felső rész

1. nyolcad

2. nyolcad

3. nyolcad

4. nyolcad

Alsó rész

5. nyolcad

6. nyolcad

7. nyolcad

8. nyolcad

Döntők

Százasok

Jegyzetek

2013 a snookerben